43-й корпус:
 43-й армейский корпус (СССР)
 43-й армейский корпус (вермахт)
 43-й армейский корпус (Российская империя)